Starojec (makedonska: Староец) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Kičevo, i den västra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Starojec ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Starojec är huvudsakligen kuperad, men österut är den bergig. Starojec ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Starojčka Krasta,  meter över havet,  kilometer sydväst om Starojec. Närmaste större samhälle är Kičevo,  kilometer nordväst om Starojec. 

Omgivningarna runt Starojec är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Starojec är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kičevo (kommun)